La stagione 2001 dell'International Formula 3000 fu disputata su 12 gare.

Piloti e team 

Tutti utilizzano vetture Lola B99/50 spinte da motore Zytek

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati completi

R12=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte (8)=ottavo dopo le prove ma posto in griglia libero 4E=quarto ma parte dal fondo dello schieramento 11P=undicesimo ma parte della pit lane

Classifica scuderie 
Vi è lo stesso sistema di punteggio dei piloti.

Note

Bibliografia
 Automobile Year, 2001/2002

Collegamenti esterni
 
 

 17
International